Rautajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rautajärvi (Gällivare socken, Lappland, 743121-176292), sjö i Gällivare kommun,  (1,04 km²)
Rautajärvi (Gällivare socken, Lappland, 744945-174415), sjö i Gällivare kommun, 
Rautajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,99 ha)

Finland
Rutajärvi (Kangasala, Birkaland, Finland),  (43,2 ha)
Rautajärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland),  (72,3 ha)

Se även
Järnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn